Thwing steht für:

 Thwing (Adelsgeschlecht), englische Adelsfamilie

Thwing ist der Familienname folgender Personen:

 Lucy Thwing (1278–1346), englische Adlige

 William of Thwing, 2. Baron Thwing († 1341), englischer Adliger

Thwing ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Thwing (Yorkshire), Ort in Yorkshire, Großbritannien